Les  championnats du monde de gymnastique artistique ont eu lieu à Varna en Bulgarie.

Résultats hommes

Concours par équipes

Concours général individuel

Finales par engins

Sol

Cheval d'arçon

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Résultats femmes

Concours par équipe

Concours général individuel

Finales par engins

Saut

Barres asymétriques

Poutre

Sol

Tableau des médailles 

1974
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique 1974
Gymnastique artistique monde 1974
Artistique monde 1974
Artistique monde
1974 en Bulgarie